A Rádio UPF (anteriormente conhecida como 99UPF FM) é uma estação de rádio educativa brasileira, sediada em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Fundada em 2007, a estação pertence à Fundação Universidade de Passo Fundo, mantenedora da Universidade de Passo Fundo (UPF). Opera na frequência 99,9 MHz FM. Também possui emissoras em Carazinho (FM 90.5 MHz) e Soledade (FM 106.5 MHz).

No mês de novembro de 2019, a direção optou por desativar as suas operações em Palmeira das Missões, que deixou de receber o sinal a partir de 19 de novembro.

Ver também
UPFTV

Ligações externas
Página oficial

99UPF FM